Mössle oder Mößle ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Mössle (* 1963), deutscher Neonazi und verurteilter Straftäter
 Wilhelm Mößle (1940–2002), deutscher Rechtswissenschaftler

Mößle steht für:
 Mößle (Peiting), ein Ortsteil vom Markt Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:

 Moesle